William Owen kan syfta på bland andra:

 William Owen (1769–1825), brittisk porträttmålare
 William Owen (1846–1910), brittisk arkitekt, framför allt verksam i Liverpool
 William Fitzwilliam Owen (1774–1857), brittisk sjömilitär och kartograf
 William D. Owen (1846–1906), amerikansk politiker
 Will Owen (1901–1981), brittisk politiker